Обер-церемониймейстер:

 Обер-церемониймейстер — главный распорядитель придворных церемоний в Российской империи.
 Обер-церемониймейстер Папского двора — главный служитель церемоний Папского Престола.
 Обер-церемониймейстер Франции — глава службы церемоний королевского двора Франции.